Puchar Cypru w piłce nożnej ( lub od nazwy sponsora ) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Chorwacji. Organizowane co sezon przez Cypryjski Związek Piłki Nożnej (KOP) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po A Kategorii piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
W 1934 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Chorwacji. Zwyciężył klub Trast z Nikozji, pokonując w finale APOEL Nikozja, który ma na swoim koncie najwięcej triumfów (21 zwycięstw). W sezonach 1941/42, 1942/43, 1943/44 z powodu II wojny światowej rozgrywek nie przeprowadzono. W okresie od 1955 do 1961 tylko w sezonie 1958/59	odbyły się rozgrywki pucharowe. Potem Puchar był organizowany regularnie co sezon. W sezonie 2019/20 rozgrywki zostały zawieszone z powodu pandemii COVID-19 i potem już nie dokończone.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 28 klubów występujących w Mistrzostwach Cypru. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy wstępnej do półfinału (oprócz finału) grane są systemem każdy z każdym (mecz i rewanż). Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2008/09 rozgrywki składają się z 5 etapów: rundy pierwszej eliminacyjnej, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion GSP w Nikozji.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej,
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Cypru na podium oficjalnie stawało w sumie 19 drużyn. Liderem klasyfikacji jest APOEL Nikozja, który zdobył 21 Pucharów.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: stan po finale 2022

Zobacz też 
 Superpuchar Cypru

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Cypru w bazie League321 
 Participations per club and per division at Cypriot Cup 

!